Darband steht für:

 Darband (Teheran), Stadtteil von Teheran, Iran
 Derbent, Stadt in Russland